Roger I van Carcassonne (ca.948-1012), graaf van Carcassonne, Razès, Comminges, Couserans, Foix en Minervois
 Rogier I van Foix (?-1064), graaf van Foix (1034-1064)
 Rogier I van Sicilië (1031-1101), grootgraaf van Sicilië (1071-1101)
 Rogier I van Apulië (ca.1060-1111), hertog van Apulië (1085-1111)
 Roger I Trencavel (?-1150), burggraaf van Albi, Carcassonne en Rázes (1130-1150)
 Rogier van Fézensaguet (ca.1190-1245), burggraaf van Fézensaguet (1219-1245)